Жюстин Энен защитила свой прошлогодний титул.

Посев 
Первые четыре сеяные участницы начинают турнир со второго круга.

  Жюстин Энен (Титул)
  Амели Моресмо (Финал)
  Светлана Кузнецова (Полуфинал)
  Мартина Хингис (Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Елена Янкович (Полуфинал, отказ)
  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
  Ли На (Первый раунд)
  Даниэла Гантухова (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Теннисный чемпионат Дубая 2007